Kinésithérapeutes du Monde (KDM) est une association loi de 1901. Cette organisation de solidarité internationale (O.S.I.) est reconnue d'intérêt général.

Créée en 1987, son objectif est de faciliter l’accès des populations des pays en développement aux soins de rééducation. 
Il s’agit d’une action de développement qui vise à former des équipes locales.
K.D.M. participe ainsi à des programmes de santé publique et de santé communautaire.

L'association envoie des professionnels de la rééducation : des kinésithérapeutes, mais aussi des psychomotriciens, des ergothérapeutes, des orthoprothésistes, etc.
Sa vocation est de permettre la réadaptation fonctionnelle d'enfants handicapés atteints par des maladies endémiques comme la poliomyélite, la myopathie, les infirmités motrices cérébrales, etc.

K.D.M. intervient aux quatre coins du monde : Asie (Bangladesh, Inde, Viêt Nam), Amérique (Mexique), Afrique (Maroc, Tchad, Burkina Faso, Bénin, Mali, Cameroun, Niger), Europe (Croatie, Bosnie).
Elle répond aux demandes qui lui parviennent de structures locales.

Le siège social est basé en Isère, à Grenoble. L'association est membre de la Coordination Sud. Elle comptabilise des membres-actifs et des membres-bienfaiteurs. Les programmes K.D.M. sont essentiellement financés par des adhésions, des parrainages, des dons ainsi que des recettes (dues à la vente de produits de soutien).
Les maîtres-mots K.D.M. sont : "Soigner, Apprendre, Partager, Marcher Ensemble".

Lien externe 

Organisation non gouvernementale française
Organisation non gouvernementale humanitaire
Kinésithérapie